Cornelis Dopper, Nederlands dirigent en componist
Dopper (motorfiets), historisch motorfietsmerk
Dopper (waterfles), een Nederlandse fabrikant van waterflessen